Deep Shadows and Brilliant Highlights este album înregistrat de HIM.

Track list 

 "Salt in Our Wounds"
 "Heartache Every Moment"
 "Lose You Tonight"
 "In Joy and Sorrow"
 "Pretending"
 "Close to the Flame"
 "Please Don't Let it Go"
 "Beautiful"
 "Don't Close Your Heart"
 "Love You Like I Do"

Albume ale formației HIM
Albume din 2001